Одбер (Адальберт) IV (Audebert IV de la Marche) (умер в Константинополе 29 августа 1178 или 1180 года) — граф Марша в 1172—1177 годах из рода Монгомери.

Сын Одбера III (ум. не позднее 1168) и его жены Оренгарды, происхождение которой не выяснено. Наследовал брату — Бозону V (1172), или возможно - после смерти отца был его соправителем.

В 1177 году после смерти единственного сына продал графство Марш английскому королю Генриху II за 5 тысяч серебряных марок («quinque mille marchis argenti») и отправился в Палестину воевать с неверными.

Умер в Константинополе 29 августа 1178 или 1180 года (по другим данным — в 1187 году).

Жена — Мирабль, после развода вышла замуж за Каделона де Понса.
Дети:
 Маркиз (ум. 1177)
 Маркиза (ум. после 1187), муж — Гильом Кальвус.

Литература 
 Histoire genealogique et chronologique de la maison royale de France …, Том 3 Авторы: Anselme de Sainte-Marie,Honoré Caille DuFourny,Ange de Sainte-Rosalie,Simplicien

Ссылки 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/ANGOULEME.htm#_Toc389137357 

Графы де Ла Марш
Монтгомери